Прнявор-Мали может означать:

 Прнявор-Мали (Баня-Лука) — село в общине Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина)
 Прнявор-Мали (Добой) — село в общине Добой (Республика Сербская, Босния и Герцеговина)

См. также 
 Прнявор
 Прнявор-Велики